Michael Thomas Dunn (1977-), acteur américain ;
 Michael G. Dunn (1985-), joueur de base-ball américain.

Pseudonyme 

 Michael Dunn (1934-1973), acteur américain.

Voir aussi